Marutea ist der Name von zwei Atollen des Tuamotu-Archipels in Französisch-Polynesien:

 Marutea Nord in der Gemeinde Makemo
 Marutea Sud in der Gemeinde Gambier